Monteverde (deutsch: Grünberg) bezeichnet:

 Monteverde (Kampanien), ein Ort in der italienischen Region Kampanien
 Monteverde, ein Ortsteil von Valfabbrica in der italienischen Region Umbrien
 Titularbistum Monteverde, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Biologisches Reservat Monteverde, ein Naturschutzgebiet in Costa Rica

Monteverde ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandra Monteverde (* 1988), peruanische Badmintonspielerin
 Alejandro Gómez Monteverde (* 1977), mexikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Bruno Monteverde (* 1991), peruanischer Badmintonspieler
 Domingo Monteverde (1773–1832), General der spanientreuen Kolonialtruppen Anfang des 19. Jahrhunderts
 Giulio Monteverde (1837–1917), italienischer Bildhauer
 Lucas Monteverde (* 1976), argentinischer Polospieler
 María Monteverde, uruguayische Tischtennisspielerin

Monte Verde bezeichnet:

 Monte Verde, eine archäologische Fundstätte in Chile
 Monte Verde (Rom), einen Stadtteil von Rom
 Monte Verde (Chihuahua), einen Ort in Mexiko 
 Monte Verde, ein Schiff der Monte-Klasse (2004)

Siehe auch:
 Engel von Monteverde
 Grünberg
 Montverde
 Monteverdi
 Mondevert